Тур Париж — Аррас (, официальное — ), — шоссейная велогонка. Основана в 1923 году, проводилась с перерывами как однодневная велогонка до 1959 года. Возрождена в 2010 году. В 2017 году получина наименование по названию нового региона Франции — О-де-Франс. С 2013 года включена в календарь UCI Europe Tour, имеет категорию 2.2. В 2020 году проведение велогонки отменено из-за пандемии COVID-19.

Призёры

Примечания

Ссылки 

 официальный сайт
 
 
 
 
 
 Париж-Аррас (cyclingarchives.com)
 Париж-Аррас (procyclingstats.com)
 Париж-Аррас (cqranking.com)

UCI Europe Tour
Спорт во Франции
Велогонки во Франции